Les biens communs : un mode de propriété collective, à distinguer de la propriété privée et de la propriété publique; A distinguer de communs définis par une gouvernance non propriétaire.
 Le Bien commun est un journal royaliste fondé en 2018.
 Le bien commun : ce que partagent les membres d'une même communauté, cité ou même de l'humanité, d'un point de vue juridique, politique ou moral.
 La Tragédie des biens communs, est un concept décrivant un phénomène collectif de surexploitation d'une ressource commune.
 Italie. Bien commun, est une coalition politique italienne de centre gauche fondée en 2012.
 Bien commun est un roman écrit par Timothy Zahn et prenant place dans l'univers officiel de Star Wars.